Beregszászi Pál
 Beregszászi Pál (17. század) református prédikátor
hasonló nevűek
 Beregszászi Nagy Pál (1750 körül –1828) nyelvész, nyelvtörténész
 Beregszászi Nagy Pál (1790–1865) mérnök, építész